Су́мманен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1937) — финский писатель.
 Сумманен, Микко — финский архитектор
 Сумманен, Петтери (род. 1969) — финский актёр и сценарист.
 Сумманен, Раймо (род. 1962) — финский хоккеист и тренер.
 Сумманен, Тайсто Карлович (1931—1988) — карельский поэт, писавший на финском и русском языках.
 Сумманен, Эвелийна (род. 1998) — финская футболистка.